Het seizoen 2006/2007 in de SAS Ligaen was de 17de editie van de strijd om de landstitel in de hoogste afdeling van het Deense profvoetbal. De competitie begon op 19 juli 2006 en eindigde op 27 mei 2007. Nieuwkomers waren Randers FC en Vejle BK. In 198 duels werd in totaal 555 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,80 doelpunt per wedstrijd. Onder leiding van de Noorse trainer-coach Ståle Solbakken prolongeerde FC Kopenhagen de landstitel en behaalde zo het zesde kampioenschap uit de clubgeschiedenis.

Uitslagen

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background:#D0F0C0;"
|  || FC Kopenhagen || 33 || 23 || 7 || 3 || 60 || 23 || +37 || 76
|-
| 2 || FC Midtjylland || 33 || 18 || 9 || 6 || 58 || 39 || +19 || 63
|-
| 3 || Aalborg BK || 33 || 18 || 7 || 8 || 55 || 35 || +20 || 61
|-
| 4 || Odense BK || 33 || 17 || 7 || 9 || 46 || 36 || +10 || 58
|-
| 5 || FC Nordsjælland || 33 || 16 || 9 || 8 || 67 || 39 || +28 || 57
|-
| 6 || Brøndby IF || 33 || 13 || 10 || 10 || 50 || 38 || +12 || 49
|-
| 7 || Esbjerg fB || 33 || 10 || 10 || 13 || 45 || 51 || –6 || 40
|-
| 8 || Randers FC || 33 || 10 || 8 || 15 || 41 || 53 || –12 || 38
|-
| 9 || Viborg FF || 33 || 8 || 5 || 20 || 34 || 64 || –30 || 29
|-
| 10 || AC Horsens || 33 || 6 || 10 || 17 || 29 || 53 || –24 || 28
|-style="background:#FFCCCC;"
| 11 || Vejle BK || 33 || 6 || 7 || 20 || 35 || 64 || –29 || 25
|-style="background:#FFCCCC;"
| 12 || Silkeborg IF || 33 || 5 || 7 || 21 || 35 || 59 || –24 || '22 
|}

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam. Assists In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer assists achter hun naam.''

Aantal goals per speelronde

Meeste speelminuten

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2006/07 uit in de Superligaen.

Scheidsrechters

Toeschouwers

FC Kopenhagen

Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Kopenhagen, die in het seizoen 2006/07 onder leiding van de Noorse trainer-coach Ståle Solbakken voor de zesde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Denemarken werden.

Zie ook
Deens voetbalelftal in 2006
Deens voetbalelftal in 2007
Deense voetbalbeker 2006/07

Competitievoetbal 2006/07
2007